Vizcaya bezeichnet:
 Bizkaia, Provinz in der Autonomen Region Baskenland in Spanien
 Vizcaya (Schiff, 1891), spanischer Panzerkreuzer

Vizcaya ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand de Vizcaya (1892–1932), spanischer Automobilrennfahrer
 Pierre de Vizcaya (1894–1933), spanischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Biskaya
 Villa Vizcaya
 Nueva Vizcaya
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mit Sitz in Bilbao